Pine, e-mail-kliens
 Pine, videójáték
 Amerikai Egyesült Államok
 Pine (Arizona)
 Pine (Colorado)
 Pine (Louisiana)
 Pine (Missouri)
 Pine (Oregon)
 Pine megye, Minnesota